Beyond steht für:

  Beyond – Die rätselhafte Entführung der Amy Noble, einen Mystery-Thriller
 Beyond (Album), ein Studioalbum von Isaiah Collier und Michael Ode
 Beyond (Band), eine ehemalige Rock-Band aus Hongkong
 Beyond (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders Freeform, die von 2017 bis 2018 ausgestrahlt wurde
 Beyond (Hotel), Münchner Nobelhotel
 Beyond (Raumfahrtmission), eine ESA-Raumfahrtmission
 Star Trek Beyond, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von 2016
 Europe beyond division, politischer Verein, bis Juli 2016 Jugendorganisation der Piratenpartei
 Beyond: Two Souls, ein interaktiver Film mit Adventure-Elementen für Playstation 3 und PC
 Beyond Good & Evil, ein Computerspiel von Ubisoft aus dem Jahr 2003

Siehe auch: